Mitrofan, Mitropolit al Ungrovlahiei se poate referi la 

 Mitrofan I, Mitropolit al Ungrovlahiei (atestat la 1533)
sau la
 Mitrofan al II-lea, Mitropolit al Ungrovlahiei (mitropolit între 1716 - 1719)

A se vedea și 

 Mitrofan

Dezambiguizare
! Mitrofan
Nume proprii